Храмков — фамилия; имеет женскую форму Храмкова.
 Храмков, Иван Петрович (1905—1977) — советский и партийный работник.
 Храмков, Ленар Васильевич (1934—2009) — ректор Самарского государственного университета, заслуженный деятель науки РФ.